Besta deild karla (2023) jest 112. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Islandii i drugą pod nową nazwą.
Bierze w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 10 kwietnia do października 2023 rozegrają w dwóch rundach 27 kolejek meczów.
Obrońcą tytułu jest zespół Breiðablik.

Drużyny

Faza zasadnicza

Najlepsi strzelcy

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2023 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Islandii
2023 w Islandii